Jan van Oosterhout (burgemeester), Nederlands burgemeester in Nistelrode 
Jan van Oosterhout (priester), Nederlands rooms-katholiek priester in Nuenen